Club Español puede referirse a:

 Real Club Deportivo Español, equipo de fútbol español.
 Distintas instituciones sociales de la emigración española, denominadas habitualmente Casino Español.
Una de estas instituciones en particular: El Club Español de Buenos Aires .
El Club Español de Rosario .